Andel o Anděl es pot referir a:
 Andel (Països Baixos) un poble de la municipalitat de Woudrichem
 Premi Angel (música txeca) (txec: cena Anděl)
 Anděl (barri), una part de la capital txeca de Praga
 Anděl (Metro de Praga), una estació de metro al barri Anděl de Praga
 Andel, un municipi a França
 Karel Anděl (1884–1947), un astrònom i selenògraf txec
 Anděl (cràter), un cràter lunar
 Andel, un dels principals antagonistes de la saga de videojocs d'Arc the Lad